Kevin Parker (rechter) (1937), Australisch rechter aan het hooggerechtshof en het Joegoslavië-tribunaal
 Kevin Parker (politicus) (1967), senator voor de staat New York
 Kevin Parker (voetballer) (1979), Engels voetballer voor Norwich City FC
 Kevin Parker (muzikant) (1986), zanger en gitarist van de Australische psychedelische-rockband Tame Impala